Otidea is een geslacht van schimmels uit de familie Otideaceae.

Kenmerken 
Otidea hebben middelgrote tot grote kom- of oorvormige, ongesteelde apothecia, die vaak levendig gekleurd zijn en aan de rand zijn ingesneden. Ze hebben bolvormige parafysen aan de bovenkant. De ascosporen zijn elliptisch, dunwandig en bevatten elk twee druppels olie. De punt van de ascus is niet blauw in lugol (inamyloide). De parafysen zijn aan het uiteinde vaak typisch gebogen, wat ze, samen met de inamyloïde ascus.

Andere kenmerken van het geslacht zijn het excipulum met kleine tot grote cellen en het trama dat is opgebouwd uit ineengestrengelde hyfen.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 93 soorten (peildatum maart 2022):

Schimmelgeslacht
Otideaceae